V98 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autres accidents de transport précisés, d'après la classification internationale des maladies ;
 V98, l'édition de 1998 du V Festival.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres